Ajon, un cratère d'impact de 8,08 km de diamètre situé sur Mars ;
 Ajon, une rivière de France, dans le département du Calvados.

Voir aussi 
 Landes-sur-Ajon
 Maisoncelles-sur-Ajon
 Malherbe-sur-Ajon